Николай Григорьевич Чудненко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 17 декабря 1891 года в селе Новая Чегла Воронежской губернии. Член КПСС с марта 1917 года.

Образование: окончил 3 класса сельской школы и дважды, в середине 1920-х и 1930-х годов, по нескольку месяцев обучался на курсах.

Послужной список:
 1904-1906 помощник конюха в Москве на ипподроме
 1906-1917 работал на рудниках Донбасса – от поверхностного рабочего до горного десятника, 
 1917-1920 участник Октябрьской революции и Гражданской войны, 
 сентябрь 1917- апрель 1918 член Луганского горсовета
 1918-1921 работал в Тамбове следователем Чрезвычайной комиссии и уездным военкомом, уполномоченным по организации ЧК в Харькове, заведующим Рабоче-крестьянской инспекцией в Донбассе.
 1921-1923 уполномоченный комиссии мелкой каменноугольной промышленности Донбасса,
 1923-1924 заместитель председателя Исполнительного комитета Мариупольского окружного Совета, 
 1924-1925 председатель Исполнительного комитета Мариупольского окружного Совета, 
 1925-1930 заведующий отделом Наркомторга Украины и управляющий «Укрмясотрестом» в Харькове, заместитель коммерческого директора «Югостали», 
 1930-1936 заместитель директора Харьковского тракторного завода, 
 1937-1938 заместитель директора по производству завода № 1 им. Авиахима в Москве
 с мая 1938 по февраль 1939 года находился на персональной пенсии социального обеспечения по болезни.
 1939-1940 заведующий отделом Наркомата местной промышленности Украинской ССР, 
 1940-1941 заместитель директора Харьковского тракторного завода,
 1941 организатор эвакуации в Барнаул оборудования Харьковского тракторного завода, 
 1942-1958 заместитель директора, с 1946 г. директор завода № 77/Барнаульского завода транспортного машиностроения имени В. И. Ленина.

За создание семейства дизель-моторов был в составе коллектива удостоен Сталинской премии 3-й степени в области машиностроения 1949 года. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта» и медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» 

Делегат XX съезда КПСС.

Умер в Барнауле в сентябре 1958 года.

Жена - Александра Алексеевна, две дочери - Галина и Людмила, 1919 и 1921 годов рождения.

Ссылки 
 Алтайский край / сост. Г. М. Егоров ; науч. ред. В. С. Ревякин ; фото В. М. Садчиков. - М. : Профиздат, 1987. - 264 с.
 Чудненко
 Чудненко
 
 Чудненко
 https://barnaul-altai.ru/news/calendar/?id=4200
 https://www.ap22.ru/paper/paper_5673.html

Председатели Мариупольского окрисполкома
Директора промышленных предприятий
Делегаты XX съезда КПСС